

Geografisch
Scherpenzeel (Friesland), een plaats in Friesland
Scherpenzeel (Gelderland), een plaats en gemeente in Gelderland
Landgoed Scherpenzeel, het landgoed in en rondom deze plaats
Huis Scherpenzeel, een adellijk huis in de plaats
Scherpenzeel (havezate), een voormalige havezate bij Goor

Personen
 Jan van Scherpenzeel-Heusch (1799-1872), Limburgs liberaal politicus en separatist
 Dick Scherpenzeel (1923-1973), Nederlands journalist op het gebied van ontwikkelingsvraagstukken, naamgever Dick Scherpenzeel Prijs
 Ton Scherpenzeel (1952), Nederlands toetsenist en songwriter
 Peter Scherpenzeel (1954), Nederlands kunstenaar en musicus

Zie ook
Scherpenseel (doorverwijspagina)